

Code AJO 
AJO peut faire référence à :
 .

Nom propre Ajo

Toponyme 

 Ajo, une localité du comté de Pima en Arizona aux États-Unis.

Patronyme 

 Niklas Ajo (1994-), un pilote de vitesse moto finlandais.